Ceratotheca är ett släkte av sesamväxter. Ceratotheca ingår i familjen sesamväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sesamväxter
Ceratotheca